Susanne Pinkernell-Kreidt (* 1957) ist eine Verwaltungsmitarbeiterin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Sie ist Prodekanin für Finanzen und Studienorganisation am Fachbereich 8 (Geschichte/Philosophie) und Geschäftsführerin des Instituts für Klassische Philologie, ebenfalls an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.

Leben und Verdienste 
Susanne Pinkernell-Kreidt studierte Klassische Philologie und Geschichte in Münster und Essen.  1983 absolvierte sie ihr Erstes Staatsexamen und war von 1981 bis 1988 als Gymnasiallehrerin tätig.

Seit 1988 ist sie in der Verwaltung der Universität Münster tätig. Zu ihren Aufgaben gehört die Organisation von Fachkursen für Studierenden sowie die Anrechnung extern erbrachter Leistung für die allgemeinen Studien. Dafür hält Pinkernell-Kreidt zweimal wöchentlich Sprechstunden für Studierende ab.

Daneben nimmt sie Aufgaben der universitären Selbstverwaltung wahr, so war sie von 2006 bis 2010 Studiendekanin des Fachbereichs 8 Geschichte/Philosophie und seit 2010 Prodekanin desselben Fachbereichs für Finanzen und Studienorganisation. 2015 verlieh ihr der Fachbereich 8 für ihre außergewöhnlichen Verdienste in der Verwaltung des Fachbereichs die Ehrendoktorwürde.

Weblinks 
 Website an der Universität Münster
 Werkübersicht

Einzelnachweise 

Altphilologe (20. Jahrhundert)
Person (Westfälische Wilhelms-Universität)
Schulbuchautor
Deutscher
Geboren 1957
Frau
Gymnasiallehrer